Д-442 — индексы машин и устройств, созданных в СССР.

 Д-442 (погрузчик-бульдозер) — универсальный погрузчик-бульдозер, производившийся в 1950-х и 1960-х годах.
 Д-442 — дизельный двигатель, предназначен для тракторов, дорожно-строительной техники, сельскохозяйственных машин и др.